Bankes steht für:
 Bankes (Familie), eine englische Landbesitzer-Familie in Dorset

Personen:
 Charlotte Bankes (* 1995), französische Snowboarderin
 Henry Bankes (1757–1834), englischer Politiker und Autor
 Megan Bankes (* 1997), kanadische Biathletin
 William John Bankes (1786–1855), englischer Politiker und Reisender

Siehe auch:
 Banks